Il doppio femminile del torneo di tennis Internazionali BNL d'Italia 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrici Nathalie Dechy e Mara Santangelo che hanno battuto in finale Tathiana Garbin e Roberta Vinci 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Lisa Raymond /  Samantha Stosur (secondo turno)
 Cara Black /  Liezel Huber (semifinali)
 Květa Peschke /  Rennae Stubbs (semifinali)
 Katarina Srebotnik /  Ai Sugiyama (secondo turno)

 Sun Tiantian /  Zi Yan (quarti di finale)
 Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (primo turno)
 Nathalie Dechy /  Mara Santangelo (Campionesse)
 Daniela Hantuchová /  Nadia Petrova (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali BNL d'Italia 2007